Noss (Anglaterra)
 Noss (Shetland Mainland), Escòcia
 Illa de Noss, Illes Shetland, Escòcia